Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2015 nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo třináct tenistek, z toho dvanáct po výhrách ve dvou kolech a Chorvatka Mirjana Lučićová Baroniová jako šťastná poražená. Obhájkyní titulu byla světová jednička Serena Williamsová. 

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Američanka Serena Williamsová, jež ve finále zdolala rumunskou světovou trojku Simona Halepovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6 a vedení ve vzájemné bilanci zápasů tak navýšila na skóre 6–1. V probíhající sezóně si připsala páté turnajové vítězství, které představovalo šedesátý devátý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Triumfem se propracovala na pátou příčku historických statistik. Williamsová zvítězila v patnáctém finále bez přerušení a ze Cincinnati Masters si odvezla druhou trofej. Williamsová ještě poděkovala divákům na centrálním kurtu za podporu v průběhu celého turnaje: „Nemám podporu všude, kde hraju. Ale tady v Cincinnati cítím tak velkou podporu, že se sem chci vracet do konce života. Všem fanouškům dnes moc děkuju.“

I přes porážku se Halepová vrátila zpět na 2. místo světového žebříčku, čímž vyrovnala své žebříčkové maximum. Williamsové pak na kurtu pogratulovala k triumfu a popřála jí hodně štěstí na US Open: „Musím Sereně pogratulovat a přeju jí hodně štěstí na US Open. Vím, že letos může vyhrát všechny čtyři grandslamy - tak hodně štěstí a buď silná.“

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  Mirjana Lučićová Baroniová

 Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikantka 
{{Pavouk 4-3
| RD1=První kolo
| RD2=Kvalifikační kolo

|team-width=180

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Monica Niculescuová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=67
| RD1-score1-3=69
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2015